Knospe bezeichnet:

 einen Pflanzenspross in einem frühen Entwicklungsstadium, siehe Knospe
 einen Begriff aus der Zoologie, siehe Knospe (Zoologie)
 eine Operation der Kriegsmarine, siehe Unternehmen Knospe
 ein Gütesiegel der schweizerischen Organisation Bio Suisse
 als Stilknospe – Abweichung von der Norm in der Sprache oder im Verhalten
 eine Abkürzung aus der Elektrotechnik für kurzzeitige niederohmige Sternpunkterdung, siehe Sternschaltung

Knospe ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Knospe (* 1990), deutscher Volleyballtrainer und Scout 
 Eberhard Knospe (1958–1982), im Dienst getöteter DDR-Grenzsoldat
 Hans Knospe (1899–1999), deutscher Fotograf
 Jens Knospe (* 1963), deutscher Schauspieler
 Ulrike Knospe (* 1966), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Knosp

KNOSPE